Aanval op Cádiz (1596), succesvolle aanval op Cádiz door de Engelse en Nederlandse vloot.
Aanval op Cádiz (1625), mislukte aanval op Cádiz door de Engelse en Nederlandse vloot.